Mishima steht für:

 Mishima (Nagasaki), eine japanische Insel im Ostchinesischen Meer
 Mishima (Yamaguchi), eine japanische Insel im Japanischen Meer

 Mishima (Fukushima), eine Stadt in der Präfektur Fukushima
 Mishima (Niigata), eine Stadt in der Präfektur Niigata
 Mishima (Shizuoka), eine Stadt in der Präfektur Shizuoka
 Mishima (Kagoshima), ein Dorf in der Präfektur Kagoshima
 Mishima-gun (Osaka), einen Landkreis (gun) in der Präfektur Osaka

 Mishima – Ein Leben in vier Kapiteln, einen Spielfilm (1985)
 Mishima-Rind, eine von zwei japanischen Rinderrassen ohne europäische Einkreuzungen

Mishima ist der Familienname folgender Personen:

 Ken’ichi Mishima (* 1942), japanischer Sozialphilosoph und Hochschullehrer
 Kōhei Mishima (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Mishima Michitsune (1835–1888), japanischer Regierungsbeamter
 Ritsue Mishima (* 1962), japanische Glaskünstlerin
 Sanae Mishima (* 1957), japanische Fußballspielerin
 Shōhei Mishima (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Mishima Tokushichi (1893–1975), japanischer Metallurg
 Mishima Yukio (1925–1970), japanischer Schriftsteller und Aktivist
 Yūta Mishima (* 1994), japanischer Fußballspieler